Miejscowości w USA:
 Oronoco – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
Gminy w USA:
 Oronoco (ang. Oronoco Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted